Morelli ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Morelli (1905–2000), italienischer Radrennfahrer
 Anne Morelli (* 1948), belgische Historikerin
 Anthony Morelli (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler

 Augusto Enrique Morelli Pando (1916–2012), peruanischer Diplomat

 Cosimo Morelli (1732–1812), italienischer Architekt
 Dino Morelli (* 1973), nordirischer Rennfahrer
 Domenico Morelli (1826–1901), italienischer Maler
 Domenicus Morelli (~1627–1662), Schweizer Steinmetz und Bildhauer
 Federico Morelli (* 1963), italienischer Papyrologe und Klassischer Philologe
 Frank Morelli, US-amerikanischer Mobster
 Gaetano Morelli (1900–1989), italienischer Jurist und Richter
 Giampaolo Morelli (* 1974), italienischer Schauspieler
 Giorgio Morelli (* 1954), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Giovanni Morelli (1816–1891), italienischer Politiker und Kunsthistoriker
 Giulio Morelli (1915–1985), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Lauren Morelli (* 1982), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Lazzaro Morelli (1608–1690), italienischer Bildhauer
 Mauro Morelli (* 1935), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Duque de Caxias
 Monique Morelli (1923–1993), französische Chansonsängerin
 Oscar Morelli (1936–2005), mexikanischer Schauspieler
 Paulo Morelli (* 1956), brasilianischer Filmregisseur
 Pete Morelli (* 1951), NFL-Schiedsrichter
 Rina Morelli (1908–1976), italienische Schauspielerin
 Shawn Morelli (* 1976), US-amerikanische Paracyclerin
 Vincenzo Maria Morelli (1741–1812), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Otranto

Siehe auch:
 Morelli-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Morelli Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Ceppo Morelli, Gemeinde in der italienischen Region Piemont